Соревнования по могулу в фристайле среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 13 февраля в Сайприсс Маунтейн. С 16:30 до 17:30 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, и с 19:30 до 20:30 — финал.

В соревнованиях приняли участие 27 фристайлисток. По итогам квалификации в финал прошли 20 спортсменок. Показавшая лучший результат в квалификации американка Ханна Кирни первенствовала и в финале, принеся США первую золотую медаль на Олимпиаде в Ванкувере. Второй и в квалификации, и в финале была олимпийская чемпионка 2006 года в этой дисциплине канадка Дженнифер Хейл. Третье место заняла серебряный призёр Олимпиады-2002 американка Шэннон Барке.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты